Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1964 года  прошёл 20 июня — 1 июля в Мерано (Италия) по круговой системе под эгидой ФМЖД. В турнире приняли участие 17 спортсменов из 13 стран. Чемпионом мира стал представитель СССР Вячеслав Щёголев. Второе место также занял представитель СССР Исер Куперман, бронза у шашиста из Сенегала Баба Си.

Результаты

Ссылки 
 Wereldkampioenschap Merano 1964

Мужчины 1964
Спорт в Италии в 1964 году
1964 год в шашках
Международные соревнования по шашкам в Италии
Чемпионаты мира в Италии
Спортивные соревнования в Мерано
Июнь 1964 года
Июль 1964 года